Simonyi ist der Familienname folgender Personen:

 André Simonyi (1914–2002), ungarisch-französischer Fußballer
 Charles Simonyi (* 1948), amerikanischer Programmierer und Softwareentwickler ungarischer Herkunft 
 Emö Simonyi (* 1943), ungarische Malerin
 Iván von Simonyi (1838–1904), ungarischer Politiker und Schriftsteller

 Lajos Simonyi (1824–1894), ungarischer Politiker und Offizier
 Moriz Simonyi de Simony et Vársány (1816–1882), Offizier
 Sándor Simonyi-Semadam (1864–1946), ungarischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 Simoni
 Simony